Риден (нем. Rieden) — топоним.

 Риден (Айфель) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 
 Риден (Верхний Пфальц) — коммуна в Германии, в земле Бавария. 
 Риден (Кауфбойрен) — коммуна в Германии, в земле Бавария. 
 Риден (Санкт-Галлен) — коммуна в Швейцарии, в кантоне Санкт-Галлен.